

Населені пункти та їхні частини
 Середня Весь — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Середнє Село (Середня Весь) — село в гміні Лісько Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Середня Весь — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Середня Весь — частина села Полянка-Велика в гміні Полянка-Велька Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Середня Весь — частина села Тчув у гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства

Примітки